Bernard Antony ist der Name folgender Personen:

* Bernard Antony (Affineur) (* 1943), französischer Käsehändler und Affineur
 Bernard Antony (Politiker) (* 1944), französischer Politiker, MdEP